A Segunda División 2004–2005-ös szezonja volt a bajnokság hetvennegyedik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a Cádiz CF lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2